Сасово — топоним:

Россия 
 Сасово — город в Рязанской области.
 Сасово — железнодорожная станция в городе Сасово.
 Сасово — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Украина 
 Сасово — село в Береговском районе Закарпатской области.
 Сасово — село в Тячевском районе Закарпатской области.

См. также 
 Сасово-Антоньево — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Сасовка